

Patronyme 

Ce patronyme est un diminutif, par aphérèse, de .

 Ambroise Monnot (1831-1898), prêtre jésuite français, missionnaire au Liban ;
 Bernard Monnot, ancien banquier français, personnalité de l'altermondialisme ;
 Caroline Monnot (1965-), journaliste française ;
 Christian-Marie Monnot (1945-), médiateur de presse français ;
 Henri Monnot, skipper français ;
 Jacques Monnot (1743-1825), homme politique français ;
 Jean-Baptiste Monnot (1984-), organiste français ;
 Marguerite Monnot (1903-1961), pianiste et compositrice française ;
 Maurice Louis Monnot (1869-1937), artiste peintre français ;

Odonyme 

 Rue Monnot, voie de Beyrouth.

Notes et références 

Patronyme français